Irlanda
 Roscommon – città
 Stati Uniti d'America
 Roscommon – villaggio della Contea di Roscommon, Michigan
 Roscommon – township della Contea di Roscommon, Michigan